Babice kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Babice Gornje, samhälle, Federationen Bosnien och Hercegovina, 
 Babice Donje, samhälle, Federationen Bosnien och Hercegovina,

Polen 

 Babice (ort i Polen, Masoviens vojvodskap), Powiat garwoliński, 
 Babice (ort i Polen, Lublins vojvodskap), Powiat biłgorajski, 
 Babice (ort i Polen, Nedre Karpaternas vojvodskap), Powiat przemyski, 
 Babice (ort i Polen, Opole vojvodskap), Powiat głubczycki, 
 Babice (ort i Polen, Schlesiens vojvodskap), Powiat raciborski, 
 Babice (kommunhuvudort), Lillpolens vojvodskap, Powiat chrzanowski, 
 Babice (ort i Polen, Lillpolens vojvodskap, Powiat oświęcimski), 
 Babice (kommun), Lillpolens vojvodskap, Powiat chrzanowski,

Tjeckien 

 Babice nad Svitavou, ort, Södra Mähren, Okres Brno-Venkov, 
 Babice (ort i Tjeckien, lat 50,19, long 15,59), 
 Babice (ort i Tjeckien, Mellersta Böhmen), 
 Babice (ort i Tjeckien, Olomouc), 
 Babice (ort i Tjeckien, Zlín), Okres Uherské Hradiště, 
 Babice (ort i Tjeckien, Vysočina), 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar